Financijski klub je studentska udruga osnovana 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Glavna zadaća udruge je pružanje dodatnog financijskog obrazovanja za svoje članove, ali i druge zainteresirane osobe.

Povijest 
Udruga Financijski klub osnovana je 2005. godine. Svoje snažnije djelovanje započela je 2008. godine, kada je imala tek desetak članova i počela aktivnije surađivati s poduzećima i profesorima s fakulteta. U sljedećih nekoliko godina povećala je svoje članstvo na oko pedeset članova koji su redovito doprinosili rastu i razvoju kroz nekoliko funkcijskih i projektnih radnih skupina. Redovito su organizirana različita stručna predavanja renomiranih predavača s instituta i poduzeća financijskog profila te započete prve formalizirane suradnje s realnim sektorom.

Struktura 
Članovi su dio projektno-matrične organizacije s naglaskom na primarnu funkcijsku te dodatnu projektnu organizacijsku strukturu. Funkcijske organizacijske jedinice formirane su za obavljanje osnovne djelatnosti, dok su projektne organizacijske jedinice za edukaciju i provedbu projekata. Iznimno se formiraju i ad-hoc radne skupine koje se raspuštaju nakon provedbe nekog projekta.

Članovi 
Trenutačno ima 80 radnih i pristupnih članova, koji postaju punopravni istijekom predviđenog razdoblja aktivnog sudjelovanja u Klubu. Radni članovi dužni su uredno izvršavati preuzete obveze te time stječu i određene privilegije. Alumniji nastaju iz radnih članova po završetku visokog obrazovanja, odnosno na zahtjev. Alumniji ujedno pomažu u umrežavanju, sklapanju suradnji s poduzećima te održavaju predavanja za ostale članove. Od 2011. godine članovi dolaze ne samo s Ekonomskog fakulteta, već i s visokih poslovnih škola, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i drugih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Suradnja 
Financijski klub trenutačno surađuje s Hrvatskom udrugom za tehničku analizu, Deloitteom, Hrvatskim uredom za osiguranje, PricewaterhouseCoopersom, Bisnodeom te Banka Magazineom. Ujedno surađuje u organizaciji Bloomberg Aptitude Testa na Sveučilištu u Zagrebu.

Izvori 

Hrvatske udruge